Schloss Reichenberg ist der Name folgender Schlösser:

* Schloss Reichenberg (Odenwald)
 Schloss Reichenberg (Unterfranken)
 Schloss Reichenberg (Pfarrkirchen), abgegangene Schlossanlage im Rottal
 Schloss Liberec (deutsch: Schloss Reichenberg) in Tschechien (Nordböhmen)